Сен-Ламбер () :

 Сен-Ламбер (имя, место рождения и место смерти неизвестны, годы расцвета — начало XVIII века, Париж) — французский теоретик музыки и клавесинист.
 Сен-Ламбер, Жан-Франсуа (1716—1803) — французский поэт и философ эпохи Просвещения, член Французской Академии.
 Сен-Ламбер (Кальвадос) — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Сен-Ламбер (Монтережи) — город в Канаде, в провинции Квебек.

См. также 
 Святой Ламберт — см. Ламберт Маастрихтский.